El término cable (posiblemente derivado  del latín capŭlum, "cuerda") puede estar referido a los siguientes artículos de Wikipedia:

Acepciones más comunes 
 Cable, hilo delgado que se obtiene por estiramiento de los diferentes metales.
 Cable coaxial, cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos.
 Cable eléctrico, cordón formado con varios alambres conductores de la electricidad.
 Cable mecánico, cordón formado con varios alambres metálicos utilizado para la transmisión de movimiento.

Náutica 
 Cable, cabo muy grueso.

Telecomunicaciones 
 Cablemódem, módem diseñado para modular la señal de datos sobre una infraestructura de televisión por cable.
 Internet por cable, distribución de un servicio de conectividad a Internet a través de la infraestructura de la televisión por cable, utilizando un cablemódem.
 Televisión por cable, sistema de transmisión de señales televisivas a través de un cable coaxial.

Canales de televisión 
 Cable Color, empresa chilena de televisión por cable.
 Cable Deportes, canal de televisión deportivo de cable de Metrópolis Intercom.
 Cable Kin, canal de televisión de México.
 Cable Mágico, operador de cable peruano.
 Cable Mágico Cultural, canal de televisión peruano.
 Cable Mágico Deportes, canal de televisión peruano.
 Cable Mágico Noticias, canal de televisión peruano.
 Cable Onda Sports, cadena de televisión por suscripción panameño.
 Cable Sport, canal de televisión por cable de Argentina.

Miscelánea 
 Cable, unidad de longitud arcaica, utilizada principalmente en la marina.
 Cable, superhéroe de historietas en el universo Marvel, relacionado con los X-Men.
 Cable, un pequeño pueblo de Wisconsin, en los Estados Unidos.
 Cable, forma de referirse coloquialmente, por parte de los corredores de bolsa en los mercados financieros, a la libra esterlina.
 Cable, término usado para referirse, en los siglos XIX y XX, a un telegrama, a un mensaje de teletipo, o a cualquier otro mensaje electrotelegráfico escrito.
 Cable diplomático, tipo de comunicación también conocido como telegrama diplomático.
 Cable esquí, denominación que recibe la instalación que nos permite poner en práctica actividades como esquí acuático y wakeboard.
 Cable Francés, antiguo cargadero de mineral situado en la ciudad española de Almería.
 Cable Guia, sistema de telecabina aérea en la colina Guía, en la península de Macao.
 Cable Inglés, cargadero de mineral situado en Almería (España).
 Gato de cable, máquina de elevación de cargas.

Enlaces externos